RB – Regionalbahn, kategoria pociągu
 RB – Radio Bremen, lokalny radiowy nadawca publiczny w Niemczech
 RB – Reckitt Benckiser, międzynarodowa korporacja
 RB1 – gen zlokalizowany na chromosomie 13